Banco de la República Oriental del Uruguay steht für:

 Banco de la República Oriental del Uruguay (Finanzinstitut), uruguayische Bank
 Banco de la República Oriental del Uruguay (Bauwerk), das Gebäude dieser Bank in Montevideo